Ben kan avse:

 Ben (skelett) – en fast del av skelettet
 Benvävnad – en typ av vävnad som bygger upp skelettet
 Ben (kroppsdel) – en kroppsdel som används för förflyttning
 Ben (segling) – en term för en delsträcka inom kappseglingen
 Ben (namn) – ett mansnamn
 Ben (sång) – en sång framförd av Michael Jackson
 Ben – en amerikansk skräckfilm från 1972 i regi av Phil Karlson, se Råttorna slår till igen
 Ben, Burkina Faso – en ort i Burkina Faso
 Ben (stad i Iran) – stad i Iran
 Ben (shahrestan) – delprovins i Iran
Ben's Original – ett varumärke för ris